Эндрю Николсон (; род. 8 декабря 1989 года, Миссиссога, Онтарио) — канадский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера 
Николсон был выбран под общим 19-м номером на драфте НБА 2012 года «Орландо Мэджик». В своем первом сезоне проводил на паркете 16.7 минут, набирая в среднем 7.8 очков и 3.4 подбора в среднем за игру. В матче новичков НБА 2013 года заменил Андре Драммонда, который не смог принять участие в игре из-за повреждения спины.

7 сентября 2016 года подписал контракт с «Вашингтон Уизардс» на 4 года суммой в 26 миллионов долларов. 22 февраля 2017 года с правом выбор был обменян в «Бруклин Нетс» с Маркусом Торнтоном и правом выбора в первом раунде драфта НБА 2017 года на Бояна Богдановича и Криса Маккаллоха.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте NBA

Баскетболисты Канады
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Игроки «Фуцзянь Сюньсин»
Игроки «Гуанчжоу Лунг Лайонс»
Игроки сборной Канады по баскетболу
Выпускники Университета святого Бонавентуры